Ørslev ist der Name folgender dänischer Ortschaften:

 Ørslev (Kalundborg Kommune)
 Ørslev (Middelfart Kommune)
 Ørslev (Ringsted Kommune)
 Ørslev (Slagelse Kommune)
 Ørslev (Vordingborg Kommune)